Armia Polska 1910–1914
 Armia Polska we Francji 1917–1919
 Armia Polska na Wschodzie 1942–1947
 Armia Polska w ZSRR
 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – Armia Andersa 1941–1942
 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR – Armia Berlinga 1943–1944
 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej współcześnie